Der Begriff Großbauer steht im Schachspiel für einen diagonal direkt hinter den eigenen Bauern positionierten Läufer. Dies ist strategisch insbesondere im Mittel- und Endspiel nachteilig, weil die Leichtfigur aufgrund ihrer Stellung in ihrer Reichweite auf die Wirkung eines Bauern reduziert wird (deshalb auch Großbauer).

Einzelnachweise 

Schachstrategie